Долян — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Гребенюк, Александр Васильевич — советский легкоатлет.
 Гребенюк, Анатолий Владимирович (род. 1955) — российский военачальник, генерал армии.
 Гребенюк, Андрей Гаврилович (1902—1979) — Герой Социалистического Труда.

В 
 Гребенюк, Валерий Николаевич (род. 1967) — украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Африке (ЮАР, Намибия, Замбия, Зимбабве).
 Гребенюк, Василий Андреевич (1924—2000) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гребенюк, Виктор Иванович (род. 1959) — украинский писатель.

E 
 Гребенюк, Евтей Моисеевич (1900—1944) — Герой Советского Союза.
 Гребенюк, Елена Степановна (род. 1975) — украинская оперная певица.

М, Н, Ф 
 Гребенюк, Мария Андреевна (1925—1994) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Гребенюк, Никита Андреевич (1918—1995) — Герой Советского Союза.
 Гребенюк, Фёдор Николаевич (1913—1983) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Гребенюки